Наукове товариство імені Лейбніца (, повна назва: ) — німецьке наукове товариство, що поєднує вищі наукові установи Німеччини найрізноманітнішого спрямування. У 2010 році до Наукового товариства імені Лейбніца належали 86 наукових установ.

Секції та інститути Наукового товариства імені Лейбніца 
Інститути товариства поділяються на п'ять секцій.

Секція A − Гуманітарні й освітні науки

Секція B − Економічні й соціальні науки

Секція C − Науки про життя

Секція D − Математика, природничі та інженерні науки

Секція E − Екологічні науки

Див. також 

 Товариство імені Макса Планка
 Товариство імені Гельмгольца

Посилання 
 Офіційна вебсторінка Наукового товариства імені Лейбніца з лінками на вебсторінки всіх 86 наукових установ

Наукові товариства Німеччини
Ґотфрід Вільгельм Лейбніц